Седе́льный тяга́ч — вид тягача, работающий с полуприцепами, присоединяемыми к машине с помощью специального сцепного механизма — седельно-сцепного устройства. Одна из самых распространённых модификаций средних и тяжелых грузовиков. Создаётся как правило на базе уже существующих обычных грузовых автомобилей путём частичного изменения, а точнее упрощения проекта. Рама по сравнению с обычным грузовиком делается значительно короче, а кузовную надстройку заменяют седельной сцепкой.

Применение 
Обилие полуприцепов позволяет применять седельные тягачи в различных сферах деятельности, связанных с перевозкой грузов. Наиболее известное — это перевозка грузов на дальние расстояния, где водитель проводит много времени своей жизни за рулём в особых условиях пути, и эта профессия во всём мире породила специфическую субкультуру.

Преимущества 
 Высокая ёмкость (по сравнению с обычными грузовиками); седельный тягач может возить длинномерные грузы.
 Высокое отношение грузоподъёмности к собственной массе. Соответственно — высокий КПД и низкая стоимость крупных перевозок.
 Хорошая манёвренность (по сравнению с грузовиком той же длины). Маневрирование при движении задним ходом проще (в отличие от грузовика с прицепом).
 Прицепы и тягачи легко заменяются.
 По складской площадке или палубе парома полуприцеп может перемещаться не тягачом, а более манёвренным буксиром.
 Полуприцеп можно превратить в прицеп, установив его на подкатную тележку.

Недостатки 
 Без прицепа не является самостоятельной транспортной единицей.
 Обладает куда меньшей проходимостью без применения активного прицепа.

Военное применение 
Седельные тягачи нашли применение и во многих армиях мира, включая российскую. Они используются для буксировки тяжёлых ракетных установок, а также для перевозки гусеничной техники по дорогам и просто чисто хозяйственных задач.

Производства в России

Различия европейской и американской конструкторских школ

Электрификация седельных тягачей 
По мере развития электромобилей, в том числе и грузовых, началось создание и машин такого типа как седельный тягач. Первой более менее многочисленной моделью стала Tesla Semi, так же компания Cummins ведёт работы над созданием тягача «AEOS», но его автономность всего 160 км, что явно недостаточно. Также проводятся эксперименты по электрификации крупных шоссейных дорог для работы тягачей по типу грузового троллейбуса.

Наиболее известные и крупные производители в разных странах 
На сегодняшний день собственными производствами машин подобного типа обладают 14 стран мира. Россия - одна из них. Конечно и в других странах могут быть сборочные или более сложные производства таких машин, но это как правило либо недоразвитые и малочисленные производители, либо дочерние предприятия крупных производителей. Также недавно об испытаниях своей модели седельных тягачей как американского так и европейского типа, на этот раз полностью электрических, заявила компания Tesla Motors, но на сегодняшний день эти машины ещё не поравнялись с дизельными по своей энергоэффективности и требуют множества доработок.

Ранее существовавшие 
Некоторые производители сейчас не существуют или поглощены другими, но их продукция порой встречается на дорогах до сих пор.

См. также 
 Полуприцеп
 Седельно-сцепное устройство

Ссылки 

 

Седельные тягачи
Прицепы